Altonaer Straße steht für:

 Altonaer Straße (Bad Bramstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Bramstedt
 Altonaer Straße (Berlin)
 Altonaer Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Friedrichstadt (Dresden)
 Altonaer Straße (Eldena), siehe Liste der Baudenkmale in Eldena
 Altonaer Straße (Hamburg), siehe Hauptverkehrsstraßennetz von Hamburg
 Altonaer Straße (Neumünster), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neumünster